NTCC kan syfta på: 

 Norwegian Thunder Car Championship – ett norskt mästerskap för Chevrolet Camaro-bilar, liknade det svenska Camaro Cup
 Nordic Touring Car Championship – ett nordiskt standardvagnsmästerskap som kördes mellan 1991 och 1995, då det ersattes av Swedish Touring Car Championship
 NTCC – ett norskt standardvagnsmästerskap som kördes mellan 2000 och 2004, se Norwegian Touring Car Championship